Митрофан Николаевич Азарьев (16 ноября 1869 — после 1920) — российский военный деятель, генерал-майор.

Биография 
Православный дворянин. Сын полковника Николая Петровича Азарьева.

Окончил Петровский Полтавский кадетский корпус (1886).
 На службе с 1886 года.
 Офицер с 1887 года. Офицер 90-го пехотного полка.
 Окончил Александровскую военно-юридическую академию (1899).
 Офицер Военно-морского судебного ведомства (с 1909).
 Подполковник (пр. 1905).
 Полковник (пр. 1909) военно-морского судебного ведомства.
 С 1911 года — помощник прокурора при временном Владивостокском военно-морском суде. Одновременно прокурор портового призового суда (с 03.11.1914).
 Генерал-майор Военно-морского судебного ведомства, за отличную ревностную службу и особые труды, вызванные обстоятельствами войны (пр. 22.03.1915; ст. 01.01.1915).
 Судья временного Владивостокского военно-морского суда и председатель портового призового суда во Владивостоке (с 21.06.1916).
 Во время Гражданской войны служил в белых войсках Восточного фронта; с 30.06.1918 — на Сибирской флотилии; председатель военно-морского суда той же флотилии.
 К 1920 году — в Нагасаки (Япония).

Семья 
 Отец — Азарьев, Николай Петрович — полковник.
 Братья:
 Азарьев, Александр Николаевич — полковник,
 Азарьев, Виктор Николаевич — полковник,
 Азарьев, Николай Николаевич — генерал.

Примечания 

Выпускники Полтавского кадетского корпуса

Ссылки 
 
 Русская Императорская Армия — Азарьев Митрофан Николаевич

Генерал-майоры (Российская империя)
Генерал-майоры России (Белое движение)
Русские эмигранты первой волны в Японии